Collegio elettorale di Foggia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1921
Collegio elettorale di Foggia - San Severo – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Foggia – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Foggia centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Foggia - Lucera – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005